Pradines ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Pradines (Corrèze) im Département Corrèze
Pradines (Loire) im Département Loire
Pradines (Lot) im Département Lot

Personennamen:
Maurice Pradines (1874–1958), französischer Philosoph